Eichelsbach ist der Name folgender Orte:

 Eichelsbach (Elsenfeld), Ortsteil von Elsenfeld im Landkreis Miltenberg, Bayern

Eichelsbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Eichelsbach (Baybach), rechter Zufluss des Baybachs nahe Basselscheid, Stadt Emmelshausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichelsbach (Neuer Graben), linker Zufluss des Neuen Grabens (zum Main) in Hofstetten, Markt Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eichelsbach (Rhein), rechter Zufluss des Mühlgrabens (zum Bodenheimer Bach, zum Oberrhein) nahe Nackenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, fließt über den Bodenheimer Bach in den Rhein

Siehe auch:

 Eichelbach